Polytop steht für:
 ein verallgemeinertes Polygon in beliebiger Dimension, siehe Polytop (Geometrie).
 polytope klinische Symptome (Medizin), betreffen verschiedene Körperteile oder wechseln häufig ihre Lokalisation (zum Beispiel Schmerzen bei somatoformen Schmerzstörungen)